Хетерингтон () — английская фамилия. Известные носители:
 Хетерингтон, Джилл (род. 1964) — бывшая канадская профессиональная теннисистка, специалист по игре в парах.
 Хетерингтон, Тим (1970—2011) — британо-американский фотожурналист, погибший при освещении военных событий в Ливии.
 Хетерингтон, Дот (II половина XIX века) — британская актриса мюзик-холла, известная своими детскими выступлениями